Николай Николаевич Селива́новский (1901—1997) — сотрудник органов госбезопасности, генерал-лейтенант. Был заместителем начальника ГУКР Смерш по разведработе. Заместитель Министра госбезопасности СССР (1946—1951).

Биография 
Родился в местечке Хойники, центре волости Речицкого уезда Минской губернии, в семье железнодорожного служащего.

В 1920—1922 годах служил в Рабоче-крестьянской Красной армии. В 1922 году окончил курсы ОГПУ. После курсов был направлен на Туркестанский фронт, где воевал с басмачами. С 1927 года работал в особом отделе Ленинградского военного округа.

 Окончил Московскую Высшую пограничную школу ОГПУ (1930).
 В 1930—1934 гг. — уполномоченный 4-го, 5-го отделения Особого отдела ОГПУ при СНК СССР.
 В 1934—1935 гг. — уполномоченный Особого отдела ОГПУ при СНК — НКВД СССР по обслуживанию крупных военных организаций.
 В 1935—1937 гг. — уполномоченный Особого отдела НКВД СССР по обслуживанию Военно-химической академии РККА.
 В 1937—1938 гг. — помощник начальника 7-го отделения 5-го отдела НКВД СССР. Выполнял ряд секретных заданий, выезжая в Париж и Прагу.
 В 1938—1939 гг. — заместитель начальника 7-го отделения Особого отдела НКВД СССР, заместитель начальника 2-го управления НКВД СССР.
 В 1939—1940 гг. — начальник 9-го отделения 4-го отдела НКВД СССР.
 В 1940—1941 гг. — начальник 5-го отделения 4-го отдела НКВД СССР, начальник 5-го отдела 3-го управления Наркомата обороны СССР.
 21.11.1941 присвоено специальное звание старшего майора государственной безопасности
 В 1941—1942 гг. — начальник Особого отдела НКВД войск Юго-Западного направления, Юго-Западного фронта.
 В 1942—1943 гг. — начальник Особого отдела НКВД Сталинградского фронта, Донского фронта, Сталинградского фронта, Южного фронта.
 14.02.1943 г. присвоено специальное звание комиссара государственной безопасности 3-го ранга.
 В 1943—1946 гг. — заместитель начальника Управления контрразведки (СМЕРШ) Наркомата обороны. В частности, в его ведении был отдел по заброске агентуры и диверсионных групп в немецкий тыл.
 В 1945 г. — уполномоченный НКВД СССР по 4-му Украинскому фронту.
 В 1945—1946 гг. — советник НКГБ СССР при Министерстве общественной безопасности Польши.
 В 1946—1947 гг. — начальник 3-го главного управления МГБ СССР.
 В 1946—1951 гг. — заместитель Министра государственной безопасности СССР.

Опала, арест, заключение, освобождение 
После начала в июле 1951 года расследования по сфабрикованному врагами В. С. Абакумова «делу о сионистском заговоре в МГБ» попал в опалу у Сталина. 26 августа 1951 года смещён с основных занимаемых постов — заместителя министра госбезопасности СССР и члена Коллегии МГБ СССР — и зачислен в распоряжение отдела Административных органов ЦК ВКП(б). 18 сентября 1951 года снят также с поста председателя комиссии по выездам за границу при ЦК ВКП(б). 2 октября 1951 года получил новое назначение — на ничтожную при его прежнем номенклатурном положении должность начальника инспекции при начальнике Главного управления государственных продовольственных резервов при Совете министров СССР. Арестован 2 ноября 1951 года. Обвинён во «вредительской работе в органах МГБ, направленной на подрыв государственной безопасности СССР» (ст. 58-1«б», 58-7, 58-11 УК РСФСР). Находясь под следствием в тюрьме МГБ СССР, симулировал психическое заболевание с целью избежать возможного смертного приговора. 2 января 1952 года направлен на стационарное психиатрическое исследование в Институт судебной психиатрии им. Сербского. Постановлением Следственной части по особо важным делам МВД СССР от 21 марта 1953 года следственное дело Селивановского было прекращено, сам он освобождён из заключения и реабилитирован. С 21 марта 1953 года находился в резерве отдела кадров МВД СССР. Уволен 28 августа 1953 года с формулировкой «по фактам дискредитации служебного положения». С этого дня и до конца жизни пребывал на пенсии.

Умер в 1997 году в Москве в возрасте 96 лет. Похоронен на Введенском кладбище (17 уч.).

Награды 
 два ордена Ленина;
 три ордена Красного Знамени;
 орден Кутузова 1-й степени;
 орден Суворова 2-й степени,
 орден «Знак Почёта»;
 медаль «XX лет РККА» (22.02.1938)
 орден Белого Льва (Чехословакия);
 орден «Крест Грюнвальда» 3-го класса (Польша);
 шесть медалей.

Киновоплощение 
 В круге первом (2006) — Вячеслав Богачёв
 В августе 44-го… — генерал Колыбанов

Примечания

Ссылки 
 Справочник по истории Коммунистической партии и Советского Союза 1898—1991
 в альманахе «Россия XX век»
 страница на сайте «История отечественных спецслужб»
 Так это было — Интервью с Николаем Николаевичем Селивановским
 Личное дело чекиста Селивановского
 Историк рассказал, как особист НКВД помог спасти СССР в войну
 "Мы хотим вырезать всех евреев, а всех сталинчиков выгнать"	

Сотрудники НКВД
Сотрудники ГУГБ НКВД СССР
Заместители министров СССР
Участники Сталинградской битвы
Депутаты Верховного Совета РСФСР 2-го созыва
Похороненные на Введенском кладбище